Remus – Cognomina della Roma antica

Astronomia 
 Remus – Satellite dell'asteroide 87 Sylvia

Cinema 
 Remus – Pianeta immaginario della saga fantascientifica Star Trek
 Remus Lupin – Personaggio immaginario della serie Harry Potter

Trasporti 
 Remus – Treno eurocity con relazione Roma-Vienna

Zoologia 
Remus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Pagine correlate 
 Remo (pagina di disambiguazione)